Somera (geslacht), een geslacht van vlinders
 Sõmera, een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa